Ду́шко То́шич (; 19 января 1985, Зренянин, Югославия) — сербский футболист, игрок клуба «Гуанчжоу Фули» и национальной сборной Сербии. Играет на позиции центрального или левого защитника.

Карьера

Клубная 
Раньше играл за сербские ОФК и «Црвену Звезду», французский «Сошо», немецкий «Вердер», английские «Портсмут» и «Куинз Парк Рейнджерс». В августе 2011 года подписал контракт с испанским клубом «Реал Бетис» о выступлении на правах аренды, но 27 декабря 2011 года разорвал его и вернулся в «Црвену Звезду».

В июне 2015 года Тошич заключил двухлетний контракт с «Бешикташем» с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составила 900—950 тыс. евро за сезон. В сезоне 2015/2016 он не имел стабильного места в основном составе, но со следующего сезона почти не пропускал матчей. 1 февраля 2017 года Тошич заключил новый контракт с «Бешикташем», действительный до июля 2019 года с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата выросла до 1,25 млн евро за сезон.

В сборной 
Дебют Тошича в сборной Сербии состоялся в товарищеском матче против сборной Норвегии 15 ноября 2006, завершившимся вничью 1:1.

Личная жизнь 
Хотя является уроженцем Зренянина, детство провёл в деревне Орловат неподалёку от города. С июня 2008 женат на сербской певице Елене Карлеуше.

Достижения 
  Сошо
 Обладатель Кубка Франции: 2006/07
  Вердер
 Обладатель Кубка Германии: 2008/09
  Црвена Звезда
 Обладатель Кубка Сербии: 2011/12
  Бешикташ
 Чемпион Турции: 2015/16, 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика карьеры на fussballdaten.de
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»